Tardío hace referencia a varios artículos:
Lo que se retrasa o llega tarde
Fruta tardía o fruto tardío, el que tarda en venir a sazón y madurez algún tiempo más del regular, y el sembrado o plantío donde se cosecha.
Pausado
Tardo-, prefijo que significa "tardío" o "final".

Historia
La última fase en la existencia de algo (el DRAE únicamente lo recoge como "dicho de una lengua muerta", pero el uso es mucho más amplio)
Latín tardío, también llamado Latín vulgar
Prehistoria tardía
Bronce tardío
Periodo tardío de Egipto
República romana tardía
Imperio romano tardío, véase: Historiografía de la decadencia del Imperio romano
Antigüedad tardía
Edad Media tardía
Paleoamericano tardío
Arcaico tardío, véase Periodo arcaico de América
Preclásico tardío, véase Periodo formativo de América
Clásico tardío, véase Periodo Clásico de América
Posclásico tardío, véase Periodo Posclásico de América
Románico tardío o Tardorrománico
Gótico tardío
Renacimiento tardío o Bajo Renacimiento
Barroco tardío o Rococó
Romanticismo tardío

Eras geológicas
Devónico Superior o tardío
Pensilvánico o Carbonífero tardío
Lopingiense o Pérmico tardío
Triásico tardío
Jurásico Superior o tardío
Cretácido Superior o tardío
Terciario tardío
Cuaternario tardío

Otros usos
Bellotas tardías
Discinesia tardía
Vocaciones tardías, las que se producen a una edad superior a la habitual.

Referencias